Еронсбург има више значења:
 Еронсбург (округ Вашингтон, Пенсилванија)
 Еронсбург (округ Сентер, Пенсилванија)